Mogilno – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim
 Mogilno – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Mogilno 
 Mogilno – węzłowa stacja kolejowa w Mogilnie, w województwie kujawsko-pomorskim
 Mogilno – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta 
 Mogilno – wieś w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Korzenna 
 Mogilno – zespół przyrodniczo-krajobrazowy w województwie łódzkim w powiecie pabianickim na terenie gminy Dobroń
 Mogilno – dawny powiat pruski
 Mogilno – dawna gromada w powiecie mogileńskim
 Mogilno – dawna gromada w powiecie nowosądeckim
 Moglino – jezioro położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Pełczyce
 Mogilno – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim, w sielsowiecie Bereźne
 Mogilno – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Pieriewołoczskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim

Zobacz też 
 Gromada Mogilno, Mogilno Duże, Mogilno Małe, Sokół Mogilno, Powiat mogileński, Mogilno-Wschód (gmina), Mogilno-Zachód (gmina)